Сафарли () — азербайджанская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Сафарли, Алияр Курбанали оглы (1937—2017) — советский и азербайджанский филолог, государственный деятель.
 Сафарли, Ислам Ахмед оглы (1923—1974) — азербайджанский писатель.
 Сафарли, Эльтадж (род. 1992) — азербайджанский шахматист, международный гроссмейстер.
 Сафарли, Эльчин (род. 1984) — писатель, журналист.

Топоним 
 Сафарли — посёлок в Агдамском районе Азербайджана.